Il doppio del torneo di tennis Brest Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Brest Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Martin Damm e Ģirts Dzelde. In finale hanno sconfitto la coppia formata da Wayne Ferreira e Piet Norval con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di Serie

  Diego Nargiso /  Udo Riglewski (primo turno)
  Brian Garrow /  Nduka Odizor (primo turno)

  Stefan Kruger /  Simon Youl (quarti di finale)
  Todd Nelson /  Bryan Shelton (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Brest Challenger 1990